Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saussey – Côte-d'Or
 Saussey – Manica